

Personnalités 
 Jacques Pernety, dit « Pernetti » (1696-1777), homme d'église et historiographe français.
 Antoine-Joseph Pernety (1716-1796), homme de lettres et spiritualiste français.
 Joseph Marie de Pernety (1766-1856), général français.
 Maurice Pernety (1844-1920), écrivain et homme politique français.

Toponyme 
 La rue Pernety (en hommage à Joseph Marie de Pernety) est une voie du  de Paris.
 La station de métro Pernety est une station de la ligne 13 située dans le  de Paris.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme